Lus eller LUS har flere betydninger:

 Lus – små blodsugende insekter.
 Lus (elektronik) − tilsigtet elektrisk forbindelse mellem to terminaler
 Udviklingssamtale (LUS) − ledelsesværktøj
 Lus (film) – dansk børnefilm fra 1983 instrueret af Anette Pilmark